Села в Україні:
 Карпенкове — Сумська область, Буринський район
 Карпенкове — Чернігівська область, Бахмацький район